Монгольська кирилична абетка (монг. Монгол Кирилл үсэг, Mongol Kirill üseg або Кирилл цагаан толгой, Kirill tsagaan tolgoi) — абетка для монгольської мови, яка офіційно використовується в Монголії з 1941 року.

Кирилична абетка 

Українська абетка не використовує Ё, Ө, Ү, Ъ, Ы та Э.

Див. також 

 Монгольська мова
 Старомонгольське письмо
 Монгольська латиниця
 Русифікація
Монгольська мова